Osoby o tym nazwisku:
 Jean Bartik – amerykańska matematyczka
 Stefan Bartik – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny